Туре́цкая бесе́дка — название нескольких парковых сооружений:
 Турецкая беседка в Дворцовом парке Гатчины 
 Турецкая беседка в Ливадийском парке
 Турецкая беседка в Павловском парке

Примечания